

Geografia de Portugal 
Sá (Ponte de Lima) — freguesia
Sá (Arcos de Valdevez) — ex-freguesia
Sá (Monção) — ex-freguesia
Sá (Valpaços) — localidade
Sá (Silva Escura) — localidade

Outros usos 
Sá (apelido) — apelido português
Sá (supermercados) — antiga cadeia de supermercados sediada na ilha da Madeira
 Hórus Sá — possível faraó da II ou III dinastia egípcia também chamado Sá

Desambiguações de topônimos